Konda peut désigner :
 la Konda, une rivière de Russie ;
 le konda, une langue parlée en Inde.
 Konda, une localité du Cameroun située dans la Région du Nord-Ouest, qui fait partie de la commune de Njikwa.